Cette liste répertorie les rivières du bassin de la Nottaway.

Tableau

Carte

Annexes

Articles connexes 
 Liste des cours d'eau du Québec

Liens externes 

Rivières du bassin de la Nottaway
Nottaway